Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Trifunović – serbski piłkarz
 Laurenty (Trifunović) – prawosławny biskup
 Petar Trifunović – serbski szachista
 Sergej Trifunović – serbski aktor